Ingesson ist der Familienname folgender Personen:

Klas Ingesson (1968–2014), schwedischer Fußballspieler und -trainer
Magnus Ingesson (* 1971), schwedischer Skilangläufer